Tarık Ongun (1973. február 3. –) török nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján 2006-ban lett a Turkcell Süper Lig asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végez. Első ligás mérkőzéseinek száma: 148 (2015. május 30.).

Nemzeti kupamérkőzések

Török labdarúgókupa

Török labdarúgó-szuperkupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Török labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott, valamint  Európa-liga, UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kolumbia a 18., a 2011-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, Törökország a 19., a 2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Cüneyt Çakir állandó asszisztenseként foglalkoztatta.

2011-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra és Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság
2012-ben a FIFA JB bejelentette, hogy a brazil labdarúgó-világbajnokság lehetséges asszisztenseinek átmeneti listájára jelölte. A kiválasztottak mindegyike részt vett több szakmai szemináriumon. A FIFA JB 25 bírót és segítőiket, valamint kilenc tartalék bírót és melléjük egy-egy asszisztenst nevezett meg. A végleges listát különböző technikai, fizikai, pszichológiai és egészségügyi tesztek teljesítése, valamint  különböző erősségű összecsapásokon mutatott teljesítmények alapján állították össze. Az elvárásoknak megfelelve a FIFA JB Cüneyt Çakir állandó asszisztenseként foglalkoztatta a selejtezőkben és a világbajnoki tornán..

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton  Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, illetve Franciaországba a XV., a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB  partbíróként foglalkoztatta.

2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

UEFA-bajnokok ligája

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán rendezte a 9., a 2012-es FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB Cüneyt Çakir asszisztenseként foglalkoztatta.

2012-es FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Török labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek